VLA kan syfta på:
Very Large Array
Veterinary Laboratories Agency
Victoria Legal Aid